«Traveller» — песня американского певца Криса Стэплтона, вышедшая 27 апреля 2015 года в качестве первого сингла с его дебютного студийного альбома Traveller (2015). «Traveller» выиграла награду в категории Лучшее сольное кантри-исполнение.

История 
Песня была положительно воспринята и публикой и критиками и она получила две номинации Грэмми (в том числе Лучшая кантри-песня), выиграв в одной из категорий (Лучшее сольное кантри-исполнение).

Коммерческий успех 
Песня достигла позиции № 17 в американском кантри-чарте Billboard's Hot Country Songs. К февралю 2016 года тираж сингла достиг 135,000 cкопий в США, а позднее за полумиллионный тираж он получил золотую сертификацию RIAA.

Награды и номинации

Grammy Awards 

!
|-
|rowspan="2"|2016
|rowspan="2"|«Traveller»
|Лучшее сольное кантри-исполнение
|
|style="text-align:center;" rowspan="2"|
|-
|Лучшая кантри-песня
|
|-
|}

Позиции в чартах

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни по алфавиту
Песни 2015 года
Кантри-песни
Песни, написанные Крисом Стэплтоном
Песни Криса Стэплтона